Calliope (platenlabel), een Frans platenlabel voor klassieke muziek
 Calliope Records (jazz), een Amerikaans platenlabel voor jazz